Лупарија има више значења:

 Лупарија (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Лупарија (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Лупарија (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији